Алексис Вила Пердомо (; род. 12 марта 1971, Вилья-Клара) — кубинский борец вольного стиля, представитель первой наилегчайшей весовой категории. Выступал за национальную сборную Кубы по борьбе в период 1993—1997 годов, бронзовый призёр летних Олимпийских игр Атланте, двукратный чемпион мира, чемпион Панамериканских игр. Также известен как боец смешанных единоборств, участвовал в турнирах таких организаций как Bellator, WSOF, Palace FC, Titan FC и др.

Биография 
Алексис Вила родился 12 марта 1971 года в провинции Вилья-Клара на Кубе. В молодости часто участвовал в уличных драках, но затем решил полностью посвятить себя вольной борьбе и стал достаточно титулованным спортсменом-любителем.

Вольная борьба 
Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1993 году, когда вошёл в основной состав кубинской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Торонто, откуда привёз награду золотого достоинства, выигранную в первой наилегчайшей весовой категории. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Стамбуле повторил это достижение.

В 1995 году одержал победу на Панамериканских играх в Мар-дель-Плата и стал серебряным призёром мирового первенства в Атланте — на сей раз в решающем финальном поединке уступил представителю России Вугару Оруджеву.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. На предварительном этапе выиграл у всех своих соперников кроме армянина Армена Мкртчяна, тогда как в финальной схватке за третье место победил Вугара Оруджева и тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

Вскоре после Олимпиады в 1997 году в поисках работы Вила бежал в США и устроился тренером в Университете штата Мичиган, где занимался подготовкой таких известных в будущем бойцов как Рашад Эванс и Грэй Мейнард. В 2004 году Вила врезался на машине в терминал аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, и хотя никто из людей не пострадал, следователи ошибочно расценили это как попытку террористического акта, и бывший борец был приговорён к трём годам лишения свободы. Освободившись из тюрьмы, он решил стать профессиональным бойцом ММА.

Смешанные единоборства 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2007 года, выиграл у своего соперника сдачей, поймав его в «гильотину». Дрался в небольших американских промоушенах преимущественно на территории Флориды — из всех поединков неизменно выходил победителем, в частности в феврале 2009 года на турнире Palace Fighting Championship нокаутировал достаточно известного бойца Бена Нгуена.

Имея в послужном списке девять побед без единого поражения, Вила привлёк к себе внимание крупной бойцовской организации Bellator Fighting Championships и в 2011 году подписал с ней контракт. Стал здесь участником гран-при легчайшего веса и уже в дебютном поединке встретился с действующим чемпионом в полулёгком весе Джо Уорреном — нокаутировал его уже на второй минуте первого раунда и прошёл дальше по турнирной сетке. На стадии полуфиналов раздельным решением судей выиграл у бразильца Маркуса Галвана, но в решающем поединке единогласным решением уступил другому бразильцу Эдуарду Дантасу, потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере. В следующем сезоне вновь предпринял попытку выиграть гран-при, однако на сей раз уже в четвертьфинале был остановлен Луисом Ногейрой, и на этом поражении его сотрудничество с Bellator подошло к концу.

В 2013 году выступал в небольшом промоушене CFA, претендовал здесь на титул чемпиона в наилегчайшей весовой категории, но проиграл сдачей Джошуа Сампо.

Позже выступал в организациях World Series of Fighting и Titan Fighting Championships, хотя особого успеха здесь не добился, проиграв большинство поединков.

В апреле 2018 года был арестован по обвинению в убийстве второй степени.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center | 15-7
| Хорхе Кальво
| Единогласное решение
| Titan FC 40
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Поражение
| align=center | 14-7
| Абдиэль Веласкес
| Решение большинства
| Titan FC 39
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Поражение
| align=center | 14-6
| Марсель Адур
| TKO (удары)
| Fight Time 23: Mayhem In Miami
| 
| align=center | 1
| align=center | 4:49
| Майами, США
|
|-
| Поражение
| align=center | 14-5
| Брендон Хемплман
| Единогласное решение
| WSOF 12
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center | 14-4
| Сидемар Хонорио
| Единогласное решение
| WSOF 8
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Холливуд, США
| Бой в наилегчайшем весе.
|-
| Поражение
| align=center | 13-4
| Джош Реттингхаус
| Единогласное решение
| WSOF 6
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Корал-Гейблс, США
| Бой в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center | 13-3
| Васкар Крус
| Сдача (гильотина)
| CFA — Fight Night 1
| 
| align=center | 1
| align=center | 2:12
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 12-3
| Цзар Склавос
| Единогласное решение
| CFA 11: Kyle vs. Wiuff 2
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Поражение
| align=center | 11-3
| Джошуа Сампо
| Сдача (гильотина)
| CFA 9: Night of Champions
| 
| align=center | 5
| align=center | 2:26
| Корал-Гейблс, США
| Бой за введённый титул чемпиона CFA в наилегчайшем весе.
|-
| Поражение
| align=center | 11-2
| Луис Ногейра
| Единогласное решение
| Bellator 65
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Атлантик-Сити, США
| 
|-
| Поражение
| align=center | 11-1
| Эдуарду Дантас
| Единогласное решение
| Bellator 59
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Атлантик-Сити, США
| Финал гран-при 5 сезона Bellator в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center | 11-0
| Маркус Галван
| Раздельное решение
| Bellator 55
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Юма, США
| Полуфинал гран-при 5 сезона Bellator в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center | 10-0
| Джо Уоррен
| KO (удар рукой)
| Bellator 51
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:04
| Кантон, США
| Четвертьфинал гран-при 5 сезона Bellator в легчайшем весе.
|-
| Победа
| align=center | 9-0
| Льюис Маккензи
| TKO (удары руками)
| MFA: New Generation 4
| 
| align=center | 2
| align=center | 3:26
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 8-0
| Омар Чудхури
| TKO (удары руками)
| MFA: New Generation 2
| 
| align=center | 2
| align=center | 2:50
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 7-0
| Шон Холл
| TKO (удары руками)
| MFA: New Generation 1
| 
| align=center | 2
| align=center | 3:34
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 6-0
| Коди Белл
| TKO (удары руками)
| G-Force Fights: Bad Blood 2
| 
| align=center | 2
| align=center | 0:54
| Корал-Гейблс, США
|
|-
| Победа
| align=center | 5-0
| Бен Нгуен
| KO (удар рукой)
| PFC: Best of Both Worlds
| 
| align=center | 2
| align=center | 0:34
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center | 4-0
| Иан Вольф
| Сдача (удушение сзади)
| MFA: There Will Be Blood
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:35
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 3-0
| Ральф Акоста
| TKO (удары руками)
| G-Force Fights: Bad Blood 1
| 
| align=center | 1
| align=center | 1:00
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center | 2-0
| Тайлер Уизерс
| Единогласное решение
| Warpath
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Альбукерке, США
|
|-
| Победа
| align=center | 1-0
| Стивен Нельсон
| Сдача (гильотина)
| Crazy Horse Fights
| 
| align=center | 2
| align=center | 3:52
| Форт-Лодердейл, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Борцы Кубы
Борцы первого наилегчайшего веса
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Бойцы смешанных единоборств Кубы
Иммигрировавшие в США с Кубы
Чемпионы Панамерики по борьбе